Les Sisters est série d'animation française créée par Christophe Cazenove et William Maury, d'après leur bande dessinée Les Sisters, publiée chez Bamboo Édition. Elle est initialement diffusée le  jusqu'à 2021 sur M6 dans l'émission M6 Kid, depuis 2018 sur Télétoon+ et depuis 2021 sur Gulli.

Épisodes

Saison 1

Saison 2

Notes et références 

Liste d'épisodes de série d'animation